

Cinema
 Jaguar – film del 1967 diretto da Jean Rouch
 Jaguar – film del 1980 diretto da Lino Brocka

Informatica
 Atari Jaguar – consolle di Atari
 Mac OS X Jaguar – sistema operativo della Apple Inc.

Mezzi militari
 Armstrong Siddeley Jaguar – motore aeronautico radiale prodotto dalla britannica Armstrong Siddeley
 Claas Jaguar – macchina agricola prodotta dalla tedesca Claas
 Classe Jaguar – nome meno comune della classe Chacal di cacciatorpediniere, in forza alla Marine nationale
  – prima ed eponima unità della suddetta classe
 Classe Jaguar – classe di S-Boot in forza alla Kriegsmarine
 Grumman F10F Jaguar – prototipo di aereo da caccia del 1952 prodotto dalla statunitense Grumman
 Jaguar 1 – cacciacarri tedesco prodotti dalla Henschel & Sohn e Hanomag
 Jaguar 2 – cacciacarri tedesco prodotti dalla Henschel & Sohn e Hanomag
 SEPECAT Jaguar – aereo da attacco al suolo franco-britannico prodotto dalla SEPECAT (Breguet Aviation e BAC)
 SS Jaguar – nave da carico panamense

Musica
 Fender Jaguar – un tipo di chitarra elettrica della Fender.
 Jaguar Records – una etichetta discografica.
 Jaguar – un gruppo musicale appartenente alla New Wave of British Heavy Metal.
 Jaguar – album di Victoria Monét del 2020

Altro 
 Jaguar – marchio della multinazionale automobilistica britannica Jaguar Land Rover
 Jaguar Racing – reparto corse della casa automobilistica Jaguar
 Jaguar – serie televisiva spagnola del 2021